Станция состоит из четырёх боковых платформ, по две на каждом уровне; верхний уровень обслуживает локальные поезда, а нижний уровень — экспрессы. Между платформами разных направлений перехода нет, есть только между платформами разных уровней одного направления. Турникеты находятся на уровне верхней платформы с каждой из сторон. На уровне верхней платформы северного направления имеется лифт, установленный в процессе строительства фешенебельного жилого здания рядом со станцией, что делает эту платформу доступной для пассажиров с ограниченными возможностями. Оборудование лифтами остальных платформ планируется.

Станция была открыта 17 июля 1918 года, как часть продления линии под Лексингтон-авеню на север в сторону Бронкса.

Недалеко от станции расположены:
 Метрополитен-музей
 Музей Соломона Гуггенхайма
 Национальная Академия Дизайна
 Новая галерея

Примечания

Ссылки 
 nycsubway.org — 86th Street
 nycsubway.org — Happy City Artwork by Peter Sis (2004)
 Station Reporter — 4 Train
 Station Reporter — 5 Train
 Station Reporter — 6 Train
 MTA’s Arts For Transit — 86th Street (IRT Lexington Avenue Line)
 86th Street entrance from Google Maps Street View